Batkiewicz ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Batkiewicz (* 1950), polnischer Eishockeyspieler
 Marek Batkiewicz (* 1969), polnischer Eishockeyspieler